Lucjan Rydel ist der Name folgender Personen:

* Lucjan Rydel (Mediziner) (1833–1895), polnischer Augenarzt 
 Lucjan Rydel (Dramatiker) (1870–1918), polnischer Dramatiker und Lyriker